Los areoscélidos (Araeoscelidia o Araeoscelida) son un orden extinto de diápsidos basales, superficialmente similares a los lagartos actuales, que vivieron desde el Carbonífero Superior hasta el Pérmico Inferior en Norteamérica y Europa.

Géneros 
Los areoscélidos incluyen los siguientes géneros, algunos de ellos de dudosa filiación:
 ?Dictybolus
 Aphelosaurus
 Araeoscelis
 Kadaliosaurus
 Petrolacosaurus
 Spinoaequalis
 Zarcasaurus

Filogenia 
Cladograma según deBraga y Reisz (1995) y Falconnet y Steyer (2007):

Referencias 

 Carroll, Robert L. (1988). Vertebrate paleontology and evolution. New York: W.H. Freeman and Co.
 Benton, Michael J. (2000). Vertebrate paleontology, 2nd edition, Oxford: Blackwell Science.
 deBraga, M. & Reisz, R. R. (1995). A new diapsid reptile from the uppermost Carboniferous (Stephanian) of Kansas. Palaeontology 38: 199-212.
 Falconnet, J. & Steyer, J.-S. (2007). Revision, osteology and locomotion of Aphelosaurus, an enigmatic reptile from the Lower Permian of France. Journal of Morphology (abstract of the 8th International Congress of Vertebrate Morphology, París, July 2007): 38.

Referencias 

Diapsida